Antonio Grimaldi – doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Antonio Grimaldi – detto Chevalier de Grimaldi, governatore generale del Principato di Monaco 
 Antonio Grimaldi – stilista